Bronisław Filipczak – polski notariusz, muzyk, działacz kultury
 Dariusz Filipczak – polski piłkarz
 Dorota Filipczak – polska filolog angielska, poetka, nauczyciel akademicki
 Gabriel Filipczak (ujednoznacznienie)
 Krzysztof Filipczak – polski futsalista
 Marek Filipczak – polski piłkarz
 Robert Filipczak – polski dyplomata, urzędnik państwowy
 Tomasz Filipczak – polski działacz opozycyjny w PRL